28e Legerkorps (Wehrmacht) - Duitse legereenheid
 28e Legerkorps (Keizerlijk Russisch Leger) - Russische legereenheid